Margita je lahko:
 Margita (ime), osebno ime
 Margita, Srbija, naselje v Srbiji